Wu Jiaxin (boogschutter)
Wu Jiaxin (beachvolleyballer)